Mullbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mullbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Mullbergstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (31,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn